Moziklip, a V'Moto-Rock együttes dala (1987)
 Moziklip, Timár Péter filmje (1987)
 Moziklip, a filmzenét tartalmazó kétlemezes album (1987)